— японский фигурист, выступавший в мужском одиночном и парном разрядах. В настоящее время работает тренером по фигурному катанию и техническим специалистом ИСУ. Вместе с партнёршей Мариэ Араи представлял страну на зимних Олимпийских играх 1998 года. До этого как одиночник выступал на чемпионах мира и зимней Универсиаде.

Достижения

Одиночное катание

Парное катание

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — парное катание

Примечания

Ссылки 
 天野 真  
 sports-reference.com  

Фигуристы Японии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Технические специалисты ИСУ
Родившиеся в Токио